Konkurencja kobiet w kategorii do 75 kilogramów podczas mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów odbyła się 10 listopada 2011.

Program

Medaliści

Rekordy

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011